Oficjalne symbole terytorium Nunavut

Symbole kanadyjskich terytoriów
Nunavut